Анга́рка

 Ангарка — деревня в Аромашевском районе Тюменской области России.
Ангарка — село в Билибинском районе Чукотского автономного округа, упразднено в 1995 г.
 Ангарка — река на территории Чукотского автономного округа
 Ангарка — устар. небольшое речное судно, поднимающее не более восьмидесяти пудов груза. Иркут., Опыт, 1852; Даль. Тюмен. Тобол., 1899 (Миртов, 1930). 2. Барка. Тобол., Патканов,1899.
 Ангарка, ангарская винтовка — устар. тип ружья